Adolf Rodde ist der Name folgender Personen:

* Adolf Rodde (Politiker) (1567–1617), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Adolf Mattheus Rodde (1655–1729), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck

Siehe auch:
 Adolph Rodde (1688–1732), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck